Одіссея — тривалі мандри чи блукання з різними пригодами; від назви однойменної поеми напівлегендарного давньогрецького поета Гомера (6 ст. до н. е.).

Література 
 Одіссея () — епічна поема Гомера, що описує поневіряння та повернення на батьківщину героя троянської війни, царя Ітаки Одіссея.

 «Одіссея» — італійський фільм 1911 року.
 «Одіссея» — італійський фільм 1954 року.
 «Одіссея» — двосерійний телевізійний фільм Андрія Кончаловського, знятий в США, 1997.
 «Одіссея» — французький біографічний фільм 2016 року, реж. Жером Салль.
 «Одіссея 5» — канадський науково-фантастичний телесеріал 2002 року.

Див. також 
 Одіссей (значення)
 Улісс (значення) латинізоване ім'я Одіссей

Посилання